Ben Mayer steht für:
 Ben Mayer (Astronom) (1925–1999), US-amerikanischer Amateurastronom
 (2863) Ben Mayer, Asteroid des Hauptgürtels